Osoby o tym nazwisku:
 Gunter Pauli – belgijski przedsiębiorca, ekonomista
 Wolfgang Pauli – szwajcarski fizyk